Чемпіонат Казахстану з футболу 2023 — 32-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану.

Команди учасники чемпіонату

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Офіційний вебсайт  

2023
Казахстан
2023 у казахському спорті